Die 19. Schacholympiade 1970 wurde vom 5. bis 27. September 1970 in Siegen (Bundesrepublik Deutschland) ausgetragen.

Übersicht 

Es nahmen 60 Mannschaften teil, die in sechs Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis E ermittelten. 360 Spieler (davon 35 Großmeister und 66 Internationale Meister) beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A.
Turnierdirektor war Willi Fohl aus Deutschland. Als Hauptschiedsrichter fungierte Harry de Graaf aus den Niederlanden. Die Schacholympiade fand in der Siegerlandhalle statt. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.
Erstmals waren bei einer Schacholympiade die Teams aus Japan, Neuseeland und Rhodesien sowie von den Färöern und der Insel Guernsey vertreten.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Vorrunde Gruppe 6

Albanien trat gegen Südafrika wegen politischer Vorbehalte nicht an. Das Spiel wurde kampflos 4:0 für die Südafrikaner gewertet.

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Finalgruppe D

Finalgruppe E

Beste prozentuale Einzelergebnisse 

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
|1||Spasski, Boris||URS||A||9½||12||79,2
|-
|2||Fischer, Robert James||USA||A||10||13||76,9
|-
|3||Larsen, Bent||DEN||B||13||17||76,5
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
|1||Ivkov, Borislav||YUG||A||10||13||76,9
|-
|2||Tüdewiin Üitümen||MNG||B||13½||18||75,0
|-
|2||Schmid, Lothar||GER||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
|1||Hartston, William Roland||ENG||C||12½||16||78,1
|-
|2||Matulović, Milan||YUG||A||13||17||76,5
|-
|3||Kortschnoi, Viktor||URS||A||11||15||73,3
|-
|3||Langeweg, Christian||NED||B||11||15||73,3
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
|1||Matanović, Aleksandar||YUG||A||10||12||83,3
|-
|2||Smejkal, Jan||CSR||A||13||17||76,5
|-
|3||Polugajewski, Lev||URS||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
|1||Lombardy, William James||USA||A||11||14||78,6
|-
|2||Csom, István||HUN||A||10½||14||75,0
|-
|3||Smyslow, Wassili||URS||A||8||11||72,7
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
|1||Estimo, Samuel||PHI||C||8||10||80,0
|-
|2||Konçi, Eqrem||ALB||D||7||10||70,0
|-
|3||Øgaard, Leif||NOR||C||7½||11||68,2
|}

Spieler der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Spasski, Boris||9½ aus 12||79,2||1.
|-
|2||Petrosjan, Tigran||10 aus 14||71,4||6.
|-
|3||Kortschnoi, Viktor||11 aus 15||73,3||3.
|-
|4||Polugajewski, Lev||9 aus 12||75,0||3.
|-
|Res 1||Smyslow, Wassili||8 aus 11||72,7||3.
|-
|Res 2||Geller, Efim||8 aus 12||66,7||4.
|}

Spieler der Bundesrepublik Deutschland 
Ergebnisse aus Vorgruppe 6 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||10½ aus 18||58,3||19.
|-
|2||Schmid, Lothar||9 aus 12||75,0||2.
|-
|3||Darga, Klaus||8½ aus 12||70,8||6.
|-
|4||Hecht, Hans-Joachim||8 aus 14||57,1||24.
|-
|Res 1||Mohrlok, Dieter||8½ aus 12||70,8||5.
|-
|Res 2||Klundt, Klaus||5 aus 8||62,5||
|}

Spieler der Deutschen Demokratischen Republik 
Ergebnisse aus Vorgruppe 3 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||10 aus 16||62,5||15.
|-
|2||Malich, Burkhard||9½ aus 17||55,9||26.
|-
|3||Liebert, Heinz||7½ aus 13||57,7||20.
|-
|4||Hennings, Artur||10½ aus 15||70,0||9.
|-
|Res 1||Zinn, Lothar||5 aus 9||55,6||
|-
|Res 2||Baumbach, Friedrich||4½ aus 6||75,0||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
 R. D. Keene, D. N. L. Levy: Siegen Chess Olympiad, September 5. – Sept. 26. 1970. Chess, Sutton Coldfield 1970.
 Die Schacholympiaden: Siegen 1970 – Rekorde und Rivalitäten. Schach-Magazin 64 Ausgabe 15/86, S. 406–408. (Bericht, Tabellen und Partien)

Weblinks 

 Bericht der Wochenschau UFA-Dabei
 19th Chess Olympiad: Siegen 1970 auf Olimpbase (englisch)
 Die Schacholympiade 1970 von Gerhard Hund

1970
Schachturnier
Schachveranstaltung 1970
Schachwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Siegen